Елсворт има више значења:
 Округ Елсворт (Канзас)
 Елсворт (Ајова)
 Елсворт (Висконсин)
 Елсворт (Илиноис)
 Елсворт (Канзас)
 Елсворт (Мејн)
 Елсворт (Минесота)
 Елсворт (Мичиген)
 Елсворт (Пенсилванија)